Punta Negra kan syfta på:

Geografi

Belize 
 Punta Negra (udde i Belize), Toledo

Spanien 
 Punta Negra (udde i Spanien, Balearerna), Illes Balears